Binyamina es una localidad del norte de Israel, establecida en 1922 y recibiendo su nombre del barón Edmon Benjamin de Rothschild, quien sustentó económicamente diversos asentamientos judíos en Palestina. Junto con la cercana población de Giv'at Ada forma, desde 2003 la mancomunidad de Binyamina-Giv'at Ada. En 2004 la población era de unas 8.400 personas, la mayoría de ellas judías, así como algunos samaritanos.

La economía de Binyamina se basa principalmente en la producción de vino y miel, en el sector agrícola por tanto. La localidad tiene una pequeña zona industrial y es conocida por ser una de las estaciones de tren centrales entre las ciudades de Tel Aviv y Haifa.

Binyamina es el lugar de nacimiento del compositor Ehud Manor y del primer ministro israelí Ehud Ólmert. Al oeste de Binyamina se localiza un importante yacimiento arqueológico, el de Cesárea.

Localidades de Israel

en:Binyamina